Willemse se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Cornelis J.M. Willemse
 Fer Willemse
 Luc Willemse